Артамошкин — фамилия и топоним:

 Артамошкин, Александр Гаврилович — главный агроном колхоза «Родина» Майнского района Ульяновской области, заслуженный агроном Российской Федерации.
 Артамошкин — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Артамонов